День молоді — свято України, що відзначається щорічно 12 серпня
 День молоді Росії — свято, що відзначається 27 червня
 День Азербайджанської молоді — свято, що відзначається 2 лютого
 День молоді (Білорусь), відзначається в останню неділю червня
 День молоді (Туніс), відзначається 21 березня
 День молоді (В'єтнам), відзначається 26 березня
 День молоді (Тайвань), відзначається 29 березня
 День молоді (Китай), відзначається 4 травня
 День молоді (ПАР), відзначається 16 червня
 День молоді (Кірибаті), відзначається 7 серпня
 День молоді (Киргизстан), відзначається 10 листопада
 День молоді та спорту — свято Туреччини, що відзначається 19 травня
 Національний день молоді — свято Камеруну, що відзначається 11 лютого
 Міжнародний день молоді — міжнародний день, що відзначається ООН 12 серпня
 Міжнародний день солідарності молоді в боротьбі проти колоніалізму, за мирне існування — міжнародне свято, що відзначається щорічно 24 квітня
 Всесвітній день молоді — міжнародне свято, що відзначається 10 листопада
 Всесвітній день молоді — захід Римо-Католицької Церкви, спрямований на молодь
 День молодіжних та дитячих громадських організацій — свято України, що відзначається щорічно у третю неділю травня

Див. також 
 Рік молоді

Молодь
Свята